

Cinema 
 A scuola con papà (Back to School) – film del 1986 diretto da Alan Metter

Musica 
 Back to School – traccia dell'album Trouble Walkin' di Ace Frehley del 1989
 Back to School (Mini Maggit) – singolo dei Deftones del 2001
 Back to School – traccia dell'album Harry and the Potters degli Harry and the Potters del 2003

Televisione 
 Back to School – episodio della seconda stagione di The Middle
 Back to School – episodio della seconda stagione di Ragazze a Beverly Hills
 Back to School – episodio di The Weird Al Show
 Il mio nome è Gedeone! (Back to School) – episodio della seconda stagione di The War at Home
 Ritorno a scuola (Back to School) – episodio della quinta stagione di Io sono Donato Fidato
 Ritorno a scuola (Back to School) – episodio della quarta stagione di Una bionda per papà
 Back to School – programma televisivo in onda su Italia 1 con la conduzione di Nicola Savino
 Prima edizione